БАЗИС — серия промышленных контроллеров. Разрабатывается и выпускается АО «Экоресурс» (г. Воронеж) с 1997 года.

Серия используется для построения систем противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) и сигнализации, дискретного и циклического управления, автоматического регулирования технологическими процессами в различных областях промышленности.

Контроллеры данной серии выпускаются как во взрывозащищенном исполнении, так и в исполнении без взрывозащиты.
Взрывозащищенные исполнения имеют маркировку [Exia]IIC], [ExiaGa]IIC или 0ExiaIICT6.

Контроллеры серии БАЗИС имеют исполнения как несодержащие, так и содержащие измерительные каналы.

Контроллеры серии БАЗИС соответствуют Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), действующим стандартам.

В контроллерах данной серии применяется ряд изобретений (например, по регулированию — авторские свидетельства на изобретения №№705417, 970319 и 1833834).

БАЗИС® является зарегистрированным товарным знаком.

Первоначально название БАЗИС являлось аббревиатурой — Блок Аварийной Защиты И Сигнализации.

История создания и развития серии 
Разработка серии БАЗИС началась в 1997 году. К первому поколению контроллеров относятся контроллер БАЗИС-1 и блок внешнего табло БВТ (сняты с производства в 2000 году). Данные контроллеры могли принимать сигналы только от электроконтактных датчиков.

Ко второму поколению относятся контроллеры БАЗИС-3, БАЗИС-4 (производились с 2000 по 2007 год; в настоящий момент сняты с производства). Данные контроллеры уже могли принимать сигналы от двухпозиционных датчиков, термопар, термопреобразователей сопротивления 3-х/4-х проводных и токовых пассивных/активных датчиков с аппаратно заданными градуировками.

К третьему поколению относятся контроллеры БАЗИС-12 (исполнение универсальное), БАЗИС-21 (с монохромными ЖКИ) и БАЗИС-35 (производились с 2001 по 2016 год), а также усовершенствованный блок внешнего табло БВТ (производится с 2001 года по настоящее время). 

К четвёртому поколению контроллеров относятся исполнения контроллера БАЗИС-21 с цветным ЖКИ диагональю 5,7 и 10,4 дюйма (производятся с 2007 года по настоящее время). Данные контроллеры принимают сигналы от двухпозиционных датчиков, термопар, термопреобразователей сопротивления 3-х/4-х проводных, импульсных (частотно-импульсных, частотных) и токовых пассивных/активных датчиков с программно задаваемыми градуировками по соответствующим ГОСТ.

К пятому поколению контроллеров относятся программируемый логический контроллер БАЗИС-100, а также новые исполнения контроллеров БАЗИС-14 (БАЗИС-14.ЦР, БАЗИС-14.ЗР и БАЗИС-14.Р), БАЗИС-35 (БАЗИС-35.ЦС и БАЗИС-35.С) и БАЗИС-РИТМ (БАЗИС-РИТМ.ТОК, БАЗИС-РИТМ.РИМ, БАЗИС-РИТМ.ШИМ, БАЗИС-РИТМ.И и БАЗИС-РИТМ.П).

Седьмого мая 2017 года исполнилось 20 лет со дня выпуска первого контроллера серии БАЗИС.

Исполнения контроллеров 
Контроллеры серии БАЗИС можно разделить на следующие группы: 
 ПЛК;
 базовые контроллеры; 
 внешние устройства.

Полный перечень актуальных исполнений доступен на сайте производителя.

Обобщенные характеристики

Преимущества и недостатки 
К преимуществам контроллеров серии БАЗИС можно отнести следующее:
 для всех контроллеров серии БАЗИС:
 встроенные барьеры искрозащиты [Exia]IIC (особовзрывозащищенные);
 встроенные блоки питания датчиков;
 полноценные универсальные каналы (принимают сигналы от термопар, термопреобразователей сопротивления 3-х/4-х проводных, токовых датчиков с запиткой от контроллера, двухпозиционных, в том числе NAMUR);
 простое масштабирование решения (в том числе поэтапное);
 наличие печатной и электронной версии эксплуатационной документации;
 бесплатное сервисное ПО (программа конфигурирования, программа чтения архивов, ОРС-сервер), входящее в комплект поставки.
 дополнительно для моноблоков:
 наличие индикатора, кнопок управления и звуковой сигнализации;
 малые габариты и вес;
 дополнительно для ПЛК:
 резервирование модулей (питания, процессорных, входных/выходных и др.);
 дублирование внутренних и внешних интерфейсов;
 «горячая» замена/добавление/удаление модулей;
 «горячая» загрузка конфигурации.

Среди общих недостатков моноблоков серии БАЗИС можно отметить:
 некоторые модули не имеют поканальной гальваноразвязки;
 нет резервирования модулей;
 контроллеры решают задачи локальной автоматизации, так как информационная ёмкость задач сильно ограничена.

К недостаткам контроллеров серии БАЗИС поколения 3 и 4 дополнительно можно отнести:
 нет возможности произвольно комбинировать искрозащищенные модули и модули без искрозащиты;
 устаревшая элементная база (на данный момент);
 устаревший дизайн и пользовательский интерфейс.

Фотографии

Награды (выборочные) 
Контроллеры серии БАЗИС несколько раз в год демонстрируются на крупнейших международных выставках России по тематике Нефть-Газ-Химия-Автоматизация.

Ссылки 
Контроллеры серии БАЗИС освещаются в ведущих научно-технических и производственных периодических изданиях.

Полный перечень статей доступен на сайте производителя.

Доступно несколько докладов о контроллерах серии БАЗИС с тематических конференций:
 Модернизация и импортозамещение систем управления и ПАЗ с использованием контроллеров серии БАЗИС;
 Использование контроллеров серии БАЗИС;
 Решение задач локальной и комплексной автоматизации с применением контроллеров серии БАЗИС.

Референс-лист 
По заявлению производителя имеется следующий референс-лист основных потребителей продукции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт производителя

Программируемые логические контроллеры
Появились в 2002 году в России